Stretz ist der Familienname von:

 Hans Stretz (1928–1997), deutscher Boxer
 Norbert Stretz (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Stretz (1935–1966), Todesopfer an der Berliner Mauer

Stretz ist der Ortsname von:
 Stretz (Gemeinde Nußbach), Ortsteil von Nußbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich